Resultat från tävlingarna i modern femkamp vid olympiska spelen 1996.

Medaljörer

Medaljtabell

Resultat

Referenser